Rodés es el nombre de las siguientes localidades:

Rodez (en occitano), en el departamento de Aveyron (Francia).
Rodès (en catalán), en el departamento de Pirineos Orientales (Francia).
Rodés (en catalán), en el término municipal de Rialp (Cataluña).